Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1958 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 1 en 2 februari 1958 op de ijsbaan Tunavallen in Eskilstuna te Zweden. Er namen 36 schaatsers uit 11 landen aan deel.

Titelverdediger was de Rus Oleg Gontsjarenko, die de Europese titel in 1957 te Oslo had veroverd. Gontsjarenko veroverde zijn tweede Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1958
Langebaanschaatsen in 1958
Schaatsen in Zweden
Schaatsen
Sport in Södermanlands län